Павел Голышев:
 Голышев, Павел Александрович (род. 1952) — сенатор.
 Голышев, Павел Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.